Лентяево ( — «Ленивый Городок») — детская передача-сериал, появившаяся в Исландии (под названием Latibær) и снятая международным творческим коллективом из Исландии, Ирландии и США. Впервые вышла в эфир 16 августа 2004 года.

Сериал создан Магнусом Скевингом, который одновременно является автором проекта, продюсером и актёром, также сыгравший персонажа Спóртакуса. ТВ-шоу сочетает в себе как кукол, так и живую актёрскую игру.

Сюжет 
Главная героиня детского сериала «Лентяево» — весёлая девочка-подросток под именем Стефани. Она приезжает в городок с незатейливым названием «Лентяево» к своему дядюшке Милфорду (мэру города), чтобы навестить родственника. Девочка знакомится с местными ребятами, но они понятия не имеют о таких играх, как футбол, бейсбол, они вообще не занимаются спортом, целыми днями просиживают за компьютерами, обожают сладости, редко выходят на улицу, и вообще ведут малоподвижный образ жизни. Стефани убеждает детей (Зигги, Трикси, Стинги и Пикселя) выйти на улицу и поиграть в спортивные игры. Детям нравится эта затея, но один человек в городе этим недоволен. Это Робби Злобный — самый ленивый человек во всём городе. Обманом он заставляет детей вернуться по домам и заняться бездельем. К счастью для них, недалеко от города живёт супергерой который ведёт активный образ жизни, который помогает людям, когда те в опасности. Стефани пишет этому герою (под номером 9). Но письмо приходит к Спортакусу — супергерою номер 10, который живёт на дирижабле. Стефани и Спортакус вместе вдохновляют детей присоединиться к активному образу жизни и дети соглашаются. В то время Робби Злобный мечтает, чтобы Лентяево опять стал ленивым городом и обещает добиться этого. Однако, у него это не получается и в итоге его коварный план разоблачают.

Главные персонажи

Спортакус 

Спортакус — супергерой с крепким здоровьем с острова в Северном море, живущий на дирижабле. Он призывает есть больше овощей и фруктов (ведь в них много витаминов, которые полезны и заряжают энергией на целый день), любит играть в спортивные игры с детьми, обучая их новым видам спорта. Спортакус постоянно делает зарядку и даже выполняет гимнастические упражнения, когда ему нужно добраться до нужного места. Всегда приходит на помощь, когда это необходимо. О беде узнаёт от фантастического кристалла (данный кристалл мигает и издаёт звуки когда в городе происходит происшествие), который всегда должен быть на его груди. Если он нажмёт на свой кристалл, то из его рюкзака (который он носит за спиной) выскочит какая-нибудь нужная ему в данный момент вещь. Сам Спортакус не считает себя супергероем. Если он съест что-то содержащие в себе сахар, то сразу теряет силы, вплоть до потери сознания. Он ничего не боится и призывает к этому детей. Иногда, когда не может что-либо объяснить или высказать мысль, начинает петь с друзьями и таким образом объясняет то что хотел сказать. Всегда ложится спать строго в 8:08 вечера и просыпается под крик петухов.

Актёр — Магнус Скевинг.

Стефани 

Она каждый день ведёт дневник и записывает только хорошие события из жизни Лентяево. Приехала в город в гости к своему дяде, мэру Милфорду Добродушному. Сначала ей было сложно, но потом она освоилась и завела новых друзей и подруг. Стефани воодушевляет детей выйти на улицу, чтобы поиграть на свежем воздухе, а не за компьютером. Робби Злобный очень хочет спать и поэтому придумывает всякие уловки для того, чтобы дети ленились, а значит не шумели на улице. На помощь Стефани приходит Спортакус, он своей манерой передвигаться с помощью прыжков и кульбитов воодушевляет детей играть на улице в различные виды спорта. Стефани это нравится, и она учится у Спортакуса спортивным движениям. Стефани очень любит танцевать, и каждый день она вместе со Спортакусом радует жителей города своими танцами и песнями, используя все новые разученные движения. 

Актрисы — Джулианна Роуз и Хлоя Лэнг.

Робби Злобный 

Главный и единственный антагонист сериала. Робби живёт в своём подземном логове, следя за происходящим через перископ. Очень умный изобретатель и имеет в логове богатую технику по изготовлению чего-либо. Он настолько талантливо умеет шить, что однажды сшил костюм Волка из одного только маленького лоскутка, но не любит применять этот талант в благих целях, так как он — самый ленивый человек в Лентяево. Когда на улице становится слишком шумно, Робби объявляет: «Время маскировки» — и с помощью своей техники маскируется под очередного человека. Одновременно придумывает план, как добиться тишины на улице — он пытается запретить детям играть и есть фрукты и овощи, а заодно и выгнать навечно Спортакуса из Лентяево, но все жители не слишком сильно обижаются на него и считают его своим другом. И его коварные планы каждый раз терпят неудачи.

Актёр — Стефан Карл Стефаннсон

Санта Клаус 
Появился в рождественской серии 3-го сезона «Рождество в Лентяево». Приносит всем жителям Лентяево подарки, кроме Робби. 

Его двойником однажды поработал Робби Злобный.

Остальные жители Лентяево (играют куклы) 
 Зигги — самый младший житель города, любит сладости и конфеты. Сначала он их изучает, а потом поедает. Зигги, как все дети, любит активные виды спорта, но продолжает есть сладости и конфеты. Он хочет стать героем, как Спортакус. Верит в то, что динозавры до сих пор существуют. 
 Стинги — мальчик, который, кроме чрезмерной лени, страдает ещё и чрезмерной жадностью. С излишней заботой относится к своим вещам и очень неохотно ими делится, особенно машиной и копилкой в виде поросёнка по имени Пигги. Всегда говорит: «Моё!». 
 Пиксель — компьютерный гений. Он таскает с собой всякие электронно-механические устройства — гаджеты: «завязыватель шнурков 6000» и маленький компьютер-коммуникатор. Дома очень много сидит за компьютером. Ему необходимо больше тренироваться и развивать свою мышечную систему. Но в футболе у него хороший удар головой, хоть и играть в него он толком не умеет. Влюблен в Стефани. 
 Трикси — шаловливая девчонка. Любит рисовать усы мэру Милфорду на его агитационных плакатах. Любимую подругу Стефани часто называет «Розовая». 
 Мэр Милфорд Добродушный — мэр города и его самый неуклюжий житель. Дядя Стефани. Его фамилия говорит сама за себя. Ходит по пятам за Мисс Бесси и часто пытается ей помочь (возможно, тайно влюблён в неё). Регулярно употребляет выражение «О боже», когда что-то делает неправильно или у него что-то не получается. 
 Мисс Бесси (её часто называют Мисс Деловая) — близкий человек для Милфорда. Часто болтает по телефону с Милфордом Добродушным или со своими подругами и однажды даже участвовала в забеге, где надо было брать трубки телефонных автоматов.

Другие 
 Пигги — копилка Стинги в виде свиньи.
 Вечносивелич — джинн, появившийся в серии «Ленивый Джинн» (The Lazy Genie). Его играет актёр Эдн Арнасон.
 Марионетка — в серии «Секретный агент Ноль» (Secret Agent Zero) Робби Злобный ставит вместо себя марионетку, но её все распознают и поэтому она большой роли не играет.
 № 9 (настоящее имя Прыжикус) — супер-герой с острова в Северном море (сам не появляется в сериале, о нём только упоминают). У него на груди была цифра 9, тогда как у Спортакуса — 10. Вполне возможно, что это брат или отец Спортакуса. На пресс-конференции Магнус Скевинг сказал, что в новом сезоне будет эпизод, который раскроет тайну Прыжикуса, но из-за смерти актёра Стефана Карла Стефанссона новый сезон сериала не вышел.
 Злобирелла — роботанцовщица, появлялась в эпизоде «Танцевальная дуэль» (Dancing Duel). Участвовала в танцевальном конкурсе вместо Робби Злобного.
 Робот Робби Злобный — в эпизоде «Танцевальная дуэль» изображал настоящего Робби Злобного.
 Зорька — лошадка Робби Злобного. Встречалась только в эпизоде «Принц Стинги».
 Беда — робособака Робби Злобного. Нападала на всех, кто произносил слово «беда» в любых формах. Появлялась в эпизоде «Новый супергерой Лентяево».
 Джонни Би-Бэд — воочию в сериале не появляется, однако о нём упоминается, как о музыканте, играющем рок-н-ролл. Очевидная отсылка к песне Чака Берри «Johnny B. Goode». Пародия на Элвиса Пресли. Его двойником однажды поработал Робби Злобный.
 Президент — воочию в сериале не появляется. В эпизоде «Мой домик на дереве» (My Treehouse) прислал письмо о конкурсе «Строительство дома на дереве».
 Бобби, Тобби и Флобби Злобные — помощники Робби Злобного из эпизода «Команда мечты Робби». Бобби Злобного сыграл Бьорн Торнс, Тобби Злобного сыграл Снорри Элгилбертссон, а Флобби Злобного сыграл Бергур Тор Ингольфссон.

Русский дубляж 

 Режиссёр дубляжа — Илья Хвостиков.

Роли дублировали:

Эпизоды трансляции сериала в России 
Даты премьерных показов серий на Российском телевидении

1 и 2 сезоны транслировали на телеканале Jetix. 3 сезон транслировали на каналах: Карусель, Nick Jr., Boomerang, youtube.
Четвертый сезон состоит из 13 эпизодов и выходил в эфир с 6 по 23 октября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Лентяево»
 Lazy Тown на Internet Movie Database
 Лентяево на boomerang
 «US: Lazytown Live to hit the stage» Licensing.biz. 23 June 2009. Retrieved 25 November 2009.
 
 LazyTown in Schools

Детские телесериалы
Телесериалы Исландии
Телесериалы 2004 года